A Roškovce településnév jelentései:

 Roskfalva (Roskóc) szlovákiai község szlovák neve a Lőcsei járásban
 Roskóc szlovákiai község szlovák neve a Mezőlaborci járásban